Gabriel Diego Fernández (1976) olimpiai bajnok argentin kosárlabdázó
 Gabriel Fernández Arenas (1983) spanyol labdarúgó („Gabi”)